Крейсер — класс крупных военно-морских надводных кораблей, способных выполнять широкий спектр задач независимо от основных сил флота.

Подклассы крейсеров 
 Крейсерское судно — термин введённый в ВМФ РИ в XVIII в. для обозначения кораблей с различным парусным вооружением, способных осуществлять крейсерство.
 Минный крейсер — класс больших миноносцев водоизмещением 400…700 тонн, существовавший в конце XIX — начале XX века.
 Броненосный крейсер — существовавший во второй половине XIX — начале XX веков класс крейсеров, обладавших защитой из броневого пояса.
 Бронепалубный крейсер — распространённый в конце XIX — начале XX века тип крейсера, защита механизмов и орудийных погребов которого состояла из броневой палубы.
 Вспомогательный крейсер — быстроходный коммерческий корабль, оборудованный вооружением и применяющийся в ходе военных действий на море.
 Крейсер-скаут — подкласс крейсеров начала XX века, существовавший в ВМС ряда стран.
 Лёгкий крейсер — боевой надводный корабль, подкласс крейсеров, появившийся в начале XX века.
 Линейный крейсер — класс артиллерийских крейсеров, имеющих вооружение, близкое к линкорам, но обладающих большей скоростью хода при более лёгком бронировании.
 Тяжёлый крейсер — подкласс артиллерийских крейсеров, строительство которых велось с 1916 по 1953 год.
 Крейсер ПВО — подкласс крейсеров, основной особенностью которых было оснащение универсальными орудиями главного калибра.
 Подводный крейсер — подводная лодка, приспособленная и предназначенная для долгих одиночных автономных походов.
 Ракетный крейсер — подкласс крейсеров, имеющий многоцелевое назначение и вооружённый пусковыми установками управляемых ракет.
 Атомный ракетный крейсер — подкласс ракетных крейсеров, отличающийся от других кораблей этого класса наличием ядерной энергетической установки.
 Крейсер-вертолётоносец — разновидность крейсеров, главным оружием которых являлись вертолёты.
 Авианесущий крейсер — вид боевых кораблей несущих одновременно элементы крейсерского и авиационного вооружения.

Названия боевых кораблей 
 Крейсер (шнява) — 8-пушечная шнява периода правления Петра I, взятая у шведов.
 Крейсер (фрегат, 1723) — 32-пушечный фрегат, заложенный 9 ноября 1721 года и спущенный на воду 23 июня 1723 года в Архангельске. Разломан после 1732 года.
 Крейсер (фрегат, 1751) — 32-пушечный фрегат, заложенный 24 августа 1749 года и спущенный на воду 28 апреля 1751 года в Санкт-Петербурге. Разломан в Кронштадте в 1763 году.
 Крейсер (фрегат, 1821) — русский фрегат Балтийского флота, совершивший в 1822—1825 году кругосветное плавание.
 «Крейсер» — русский парусно-винтовой клипер, головной корабль четвёртой серии типа «Крейсер».
 «Крейсер» — первоначальное название броненосца «Пётр Великий».

Другое 
 «Крейсер» — американский военный фильм 2016 года.
 «Снежный крейсер» — американский колёсный вездеход, созданный для экспедиции в Антарктиду.
 Крейсерская скорость — характерная установившаяся скорость движения машины, при которой обеспечивается минимальный километровый расход топлива.